Martinozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Martinozzi (1637–1672), durch Heirat Fürstin von Conti
 Laura Martinozzi (1635–1687), durch Heirat Herzogin und Regentin von Modena

Siehe auch:
 Martinuzzi